Tetrametilurinska kiselina se može odnositi na:

 Metiliberin (O2,1,7,9-tetrametilurinska kiselina)
 Teakrin (1,3,7,9-tetrametilurinska kiselina)